Ljubov Egorova steht für:

 Ljubow Iwanowna Jegorowa (* 1966), sowjetische/russische Skilangläuferin 
 Ljubow Nikolajewna Jegorowa (1880–1972), russische Ballerina